Juan Pedro Domecq puede hacer referencia a:

Juan Pedro Domecq (ganadería), ganadería española.
Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio, ganadero español.
 Juan Pedro Domecq y Díez, ganadero español.
Juan Pedro Domecq Solís, ganadero, hijo del anterior.
Juan Pedro Domecq Lembeye, bodeguero español.
Encaste Juan Pedro Domecq, encaste.